El término transmisión oral puede referirse:

 a cualquier concepto que asocie los términos transmisión y oral;
 a la tradición oral (transmisión oral de conocimientos);
 a la transmisión oral de enfermedades.